Taça de Portugal de Basquetebol referente à época de 2005/2006 decorreu entre 5 de Outubro de 2005 - 1ª Eliminatória - e 2 de Abril de 2006, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão de Desportos de Anadia, O Futebol Clube do Porto conquistou à sua 10ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol 2005/2006

8 Avos de Final

A Partir dos quartos de final todos os jogos foram disputados no Pavilhão de Desportos de Anadia

4ª Eliminatória

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências 

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=826&layout=resultados

<noinclude>

Taça de Portugal de Basquetebol Masculino